Jan Žáček ist der Name folgender Personen:

* Jan Žáček (Politiker) (1849–1934), tschechisch-österreichischer Rechtsanwal und Politiker
 Jan Žáček (Schriftsteller, 1932) (1932–2008), tschechischer Schriftsteller
 Jan Žáček (Musiker) (* 1957), tschechischer Musiker
 Jan Žáček (Schriftsteller, 1963)  (* 1963), tschechischer Schriftsteller